Western Football League 1896–97 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet reduceret fra 21 til 16 hold, så Divison 1 var blevet reduceret fra 11 til 9 hold, mens Division 2 blev reduceret fra 10 til 7 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Warmley FC fra Bristol, som dermed vandt ligaen for fjerde gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for fjerde gang og havde deltagelse af syv hold, heraf tre reservehold for hold i Division 1, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Eastville Wanderers FC, som dermed vandt Division 2 for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897